Le nom de Oiticica est porté par plusieurs personnalités (par ordre chronologique) :

 José Oiticica (1882-1957), philosophe anarchiste brésilien ;
 José Oiticica (1906-1964), peintre, artiste et entomologiste brésilien, fils du précédent ;
 Hélio Oiticica (1937-1980), artiste brésilien, fils du précédent ;
 César Oiticica (1939-), artiste brésilien, frère du précédent ;
 Christina Oiticica (1951-), artiste brésilienne, cousine des deux précédents, épouse de l'écrivain Paulo Coelho.

Homonymie de patronyme